Лемьё (Лемье) () — франкоканадская фамилия, в переводе с французского означает «Лучший». Согласно веб-сайту «Les familles Lemieux d’Amerique» («Американское семейство Лемьё»), первые североамериканские Лемьё — это братья Пьер и Габриэль, которые эмигрировали из французского Руана в Квебек в 1643 году.

Персоналии 
  (род. 1961) — канадский хоккеист, старший брат Марио.
  (род. 1996) — канадский хоккеист, сын Клода.
 Лемьё, Давид (род. 1988) — профессиональный канадский боксёр.
  (род. 1943) — канадский хоккеист.
  (род. 1952) — канадский хоккеист.
  (род. 1967) — канадский хоккеист, младший брат Клода.
  (род. 1967) — бас-гитарист группы Goldfinger.
 Лемьё, Жюли — канадский политик.
 Лемьё, Клод (род. 1965) — канадский хоккеист.
 Лемьё, Мари-Николь (род. 1975) — канадская певица.
 Лемьё, Марио (род. 1965) — канадский хоккеист.
 Лемьё, Раймон (1920—2000) — канадский химик.
  (1945—1975) — канадский хоккеист.
  (род. 1951) — канадский хоккеист.
 Лемьё, Шейн (род. 1997) — игрок в американский футбол.

Топонимы 
 Лемье — коммуна в Италии.
 Лемьё — муниципалитет в провинции Квебек.
 Лемьё — «город-призрак» в провинции Онтарио.